

Geografie
Jordan (Guimaras), een gemeente in de Filipijnse provincie Guimaras
Jordan (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Jordan (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Jordan (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Jordán, gemeente in het Colombiaanse departement Santander
Jordanië (Jordan), een land in het Midden-Oosten

Personen met de achternaam Jordan 
 Adolphe Jordan (1845-1900), Zwitsers politicus
 Camille Jordan (1838–1922), Frans wiskundige
 Herman Jordan (pedagoog) (1903–1971), Nederlands pedagoog
Johann Baptist Jordan (Franciscus Maria van het Kruis) (1848-1918), Duits priester
 Michael Jordan (1963), Amerikaans basketballer
 Michael B. Jordan (1987), acteur en filmproducent
 Neil Jordan (1950), Iers filmregisseur, schrijver en producent
 Pascual Jordan (1902–1980), Duits natuurkundige
 Philippe Jordan (1974), Zwitsers dirigent
 Robert Jordan (1948–2007), een schrijver van fantasyverhalen
 Wilhelm Jordan (1842–1899), Duits wiskundige, bekend van de Gauss-Jordan eliminatie
 William Chester Jordan (1948), Amerikaans geschiedkundige
 Jordan (echte naam: Katie Price), Brits fotomodel

Overig
Crossing Jordan, een Amerikaanse televisieserie waarin Jordan Cavanaugh de naam van de hoofdfiguur is
Jordan (Canada), een historisch motorfietsmerk
Jordan Grand Prix, een team in de Formule 1
Jordan (merk), een merk tandenborstels
Jordan (Taiwan), een bedrijf dat trikes, quads, scooters en jetski's produceert
Montessori Lyceum Herman Jordan, een middelbare school in Zeist